Gully (film)
Gully (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Gully (strip), een humoristische Franse stripreeks, geschreven door Pierre Makyo en getekend door Alain Dodier